Příjmení Alvarez nebo Álvarez nosí více významných osobností:

 Adrián López Álvarez (* 1988) – španělský fotbalový útočník a reprezentant
 Alonso Alvarez de Pineda (1494–1520) – španělský mořeplavec a conquistador
 Francisco Alvarez (1465–1541) – portugalský kněz a cestovatel v Etiopii
 Guillermo Álvarez Quemada (1890–1936) – španělský řeholník a mučedník
 José Antonio Abásolo Álvarez (* 1947) – španělský archeolog a profesor
 Lola Álvarez Bravo (1907–1993) – mexická fotografka
 Luis Walter Alvarez (1911–1988) – americký fyzik španělského původu
 Magdalena Álvarez Arza (* 1952) – španělská politička
 Oswal Andrés Álvarez Salazar (* 1995) – kolumbijský fotbalový útočník
 Ricardo Gabriel Álvarez (* 1988) – argentinský fotbalový záložník a reprezentant
 Walter Alvarez (* 1940) – americký geolog

Externí odkazy